Мол може да се отнася за:
 мол – единица за количество вещество
 мол – хидротехническо съоръжение
 мол – търговски център
 Мол – град в Белгия
 Мол – град в Сърбия
 Мол – град във Франция
 МОЛ – абревиатура за „материално отговорно лице“

Пояснителни страници